Die Liste der Einwohnerratspräsidenten von Brugg listet die Präsidentinnen und Präsidenten des Einwohnerrats der Stadt Brugg seit 1990 auf. Der Einwohnerratspräsident leitet die Sitzungen des Einwohnerrats (Legislative der Stadt Brugg). Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre.

Einzelnachweise 

Liste (Politiker)
Brugg
!